Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2000 war ein kontinentales Snookerturnier zur Ermittlung des Asienmeisters, das vom 10. bis zum 15. Juli 2000 im Queen Elizabeth Stadium in Hongkong ausgetragen wurde. Sieger wurde Marlon Manalo von den Philippinen, der im Finale den Thailänder Noppadon Sangnil besiegen konnte. Wer das höchste Break spielte, ist unbekannt.

Modus 
Es nahmen 40 Spieler aus 20 verschiedenen Nationen teil. Das Turnier begann mit einer Gruppenphase, an das sich eine im K.-o.-System ausgespielte Finalrunde anschloss.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde mit unterschiedlichen Best-of-Modi an den letzten drei Tagen des Turnieres ausgetragen. Neben dem Endspiel wurde auch ein Spiel um Platz 3 gespielt.

Einzelnachweise 

2000
Snookerveranstaltung 2000
Billardturnier in Hongkong
Wan Chai District